Lamon steht für:

 Lamon (Kreta), antike Stadt an der Südküste von Kreta
 Lamon (Venetien), italienische Gemeinde in der Provinz Belluno

Lamon ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Lamon (* 1994), italienischer Radsportler
 Georgie Lamon (1934–2016), Schweizer Politiker (SP)
 Jeanne Lamon (1949–2021), kanadische Violinistin und Dirigentin
 Philippe Lamon (* 1978), Schweizer Schriftsteller
 Sophie Lamon (* 1985), Schweizer Degenfechterin